Denne artikel omhandler knockout-runden i EHF Champions League 2017-18 (kvinder).

Kvalificerede hold

Kvartfinaler

Kampe 

|}

Final 4 
Kampene til Final 4 bliver spillet d. 12 og d. 13. maj 2018.

Final 4

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Final 4 - hjemmeside 

2017-18 kvinder - knockout runde
Håndbold i 2017
Håndbold i 2018